Па́влівська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Павлівська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Павлівська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Павлівська вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Павлівська вулиця — вулиця в місті Харків.

Вулиці